Wallez ist der Familienname folgender Personen:

Jean-Pierre Wallez (* 1939), französischer Geiger und Musikpädagoge
Norbert Wallez (1882–1952), belgischer Journalist und Priester